Анатолий Обухов:

 Обухов, Анатолий Ефимович (1923—1965) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Обухов, Анатолий Матвеевич (1935—1994) — советский и российский актёр.
 Обухов, Анатолий Николаевич (1896—1962) — артист балета, танцор, преподаватель.
 Обухов, Анатолий Степанович (род. 1936) — генеральный директор и генеральный конструктор ГНПП «Базальт» в 1982—2000 гг.